Die griechische Gemeinde Kerkyra () bestand zwischen 2011 und 2019. Zu ihr gehörten die Insel Korfu mit einigen umliegenden unbewohnten Eilanden und den Diapontischen Inseln. Nachfolger sind die Gemeinden Kendriki Kerkyra ke Diapondia Nisia (‚Zentralkerkyra und Diapontische Inseln‘) sowie Notia Kerkyra (‚Südkerkyra‘) und Voria Kerkyra (‚Nordkerkyra‘).

Geschichte 
Die Gemeinde wurde mit der Umsetzung der Verwaltungsreform von 2010 zum 1. Januar 2011 aus bis dahin 15 Gemeinden gebildet, die 1997 aus 103 zuvor bestehenden, überwiegend kleinen Landgemeinden zusammengeschlossen worden waren. Bis 1997 bildeten diese 103 Gemeinden die Provinz Korfu. Die bis 1997 bestehende Gemeinde Kerkyra () beherbergte mit der Stadt Korfu den Sitz der Gemeinde wie auch der Region Ionische Inseln. Mit der Überarbeitung der Verwaltungsreform wurde die Insel 2019 in drei Gemeinden neu untergliedert und die drei Diapontischen Inseln Erikoussa, Mathraki und Othoni als Gemeindebezirke der Gemeinde Kendriki Kerkyra ke Diapondia Nisia zugeordnet.

Gliederung 
Die Gemeinden aus der Zeit vor 1997 hatten je nach Einwohnerzahl den Status von Stadtbezirken (Ez. gr. dimotiki kinotita) oder Ortsgemeinschaften (topiki kinotita). Von diesem Status hängt die Zahl der Vertreter ab, die diese lokalen Einheiten wählen. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Agios Georgios –  (3.431)
 Ortsgemeinschaft Agios Athanasios –  (192)
 Ortsgemeinschaft Agros –  (365)
 Agros –  (271)
 Aspiotades –  (59)
 Manatades –  (27)
 Rafalades –  (8)
 Ortsgemeinschaft Arkadades –  (90)
 Ortsgemeinschaft Armenades –  (177)
 Agios Georgios –  (60)
 Armenades –  (94)
 Termenades –  (23)
 Ortsgemeinschaft Afionas –  (297)
 Afionas –  (294)
 Afionitika –  (3)
 Ortsgemeinschaft Chorespiskopi –  (203)
 Ortsgemeinschaft Dafni –  (290)
 Dafni –  (225)
 Gavrades –  (65)
 Ortsgemeinschaft Drosato –  (146)
 Ortsgemeinschaft Kavvadades –  (651)
 Arillas –  (96)
 Kavvadades –  (517)
 Saoluatika –  (38)
 Ortsgemeinschaft Kastellani Gyrou –  (106)
 Kastellani –  (86)
 Troumbettas –  (20)
 Ortsgemeinschaft Mesaria –  (224)
 Kopsochilades –  (110)
 Mesaria –  (114)
 Ortsgemeinschaft Pagi –  (511)
 Agios Georgios –  (68)
 Pagi –  (304)
 Prinylas –  (70)
 Vatonies –  (69)
 Ortsgemeinschaft Rachtades –  (179)

 Gemeindebezirk Achillii –  (10.651)
 Stadtbezirk Gastouri –  (1.700)
 Gastouri –  (679)
 Perama –  (1.021)
 Stadtbezirk Kynopiastes –  (2.290)
 Chrysiida –  (898)
 Kynopiastes –  (1.054)
 Pikoulatika –  (142)
 Souleika –  (196)
 Stadtbezirk Viros –  (2.140)
 Agios Georgios –  (89)
 Bastouni –  (63)
 Kastania –  (787)
 Viros –  (1.201)
 Ortsgemeinschaft Agii Deka –  (370)
 Ortsgemeinschaft Agios Prokopios –  (378)
 Ortsgemeinschaft Ano Garouna –  (227)
 Ortsgemeinschaft Benitses –  (843)
 Ortsgemeinschaft Kalafationes –  (457)
 Ortsgemeinschaft Kamara –  (159)
 Alepochori –  (38)
 Kamara –  (112)
 Kardamatika –  (9)
 Ortsgemeinschaft Kastellani Mesis –  (535)
 Estavromenos –  (39)
 Kastellani –  (496)
 Ortsgemeinschaft Kato Garouna –  (633)
 Agios Gordios –  (54)
 Kato Garouna –  (579)
 Ortsgemeinschaft Kouramades –  (255)
 Ortsgemeinschaft Stavros –  (312)
 Dafnata –  (34)
 Kominata –  (30)
 Kornata –  (101)
 Loukata –  (75)
 Makrata –  (49)
 Chalidiata –  (23)
 Ortsgemeinschaft Varypatades –  (352)

 Gemeindebezirk Erikoussa – Δημοτική  (496)
 Stadtbezirk Erikoussa – 

 Gemeindebezirk Esperies –  (6.990)
 Stadtbezirk Avliotes –  (1.276)
 Agia Pelagia –  (113)
 Agios Stefanos –  (176)
 Avliotes –  (830)
 Garnades –  (45)
 Kouknikades –  (56)
 Staousa –  (56)
 Stadtbezirk Karousades –  (1.419)
 Agios Ioannis –  (213)
 Astrakeri –  (126)
 Karousades –  (991)
 Roda –  (89)
 Stadtbezirk Magoulades –  (1.118)
 Arillas –  (354)
 Gousades –  (218)
 Magoulades –  (365)
 Poulimates –  (118)
 Tsoukalio –  (63)
 Ortsgemeinschaft Agii Douli –  (185)
 Ortsgemeinschaft Agrafi –  (274)
 Agia Paraskevi –  (94)
 Agrafi –  (180)
 Ortsgemeinschaft Andiperni –  (202)
 Ortsgemeinschaft Kavallouri –  (318)
 Ortsgemeinschaft Peroulades –  (725)
 Mega Ydri –  (52)
 Peroulades –  (673)
 Ortsgemeinschaft Sidari –  (386)
 Ortsgemeinschaft Valanio –  (224)
 Ortsgemeinschaft Velonades –  (863)
 Kounavades –  (48)
 Livadi –  (351)
 Psathylas –  (72)
 Velonades –  (392)

 Gemeindebezirk Feakes –  (6.545)
 Stadtbezirk Ano Korakiana –  (1.411)
 Ano Korakiana –  (946)
 Poulades –  (465)
 Stadtbezirk Kato Korakiana –  (2.775)
 Agios Vasilios –  (219)
 Analipsi  (141)
 Gazatika –  (133)
 Kato Korakiana –  (967)
 Limni –  (725)
 Ypsos –  (590)
 Ortsgemeinschaft Agios Markos –  (937)
 Agios Markos –  (70)
 Kato Agios Markos –  (867)
 Ortsgemeinschaft Sgourades –  (228)
 Omali –  (39)
 Sgourades –  (189)
 Ortsgemeinschaft Sokraki –  (266)
 Pilida –  (12)
 Sokraki –  (254)
 Ortsgemeinschaft Spartylas –  (721)
 Barbato –  (116)
 Pyrgi –  (88)
 Spartylas –  (517)
 Ortsgemeinschaft Zygos –  (207)

 Gemeindebezirk Kassiopi –  (2.185)
 Stadtbezirk Kassiopi –  (977)
 Agios Georgios –  (1)
 Imerolia –  (125)
 Kassiopi –  (812)
 Kellia –  (14)
 Lithiamenos –  (11)
 Peristeres –  (unbewohnte Insel)
 Pigi –  (13)
 Podolakkos –  (unbewohnt)
 Psyllos 2 –  (unbewohnte Insel)
 Ortsgemeinschaft Gimari –  (218)
 Gimari –  (23)
 Kalami –  (29)
 Kavallerena –  (19)
 Kendroma –  (68)
 Plagia –  (14)
 Rachi –  (34)
 Vlachatika –  (31)
 Ortsgemeinschaft Nisaki –  (370)
 Apolysi –  (21)
 Katavolos –  (19)
 Nisaki –  (278)
 Vinglatouri –  (52)
 Ortsgemeinschaft Sinies –  (620)
 Agios Stefanos –  (87)
 Agnitsini –  (119)
 Karyotiko –  (74)
 Kokkini –  (53)
 Kokkoulas –  (14)
 Kremithas –  (35)
 Mengoulas –  (6)
 Porta –  (92)
 Rou –  (unbewohnt)
 Sanda –  (31)
 Sarakinatika –  (31)
 Tritsi —  (24)
 Vingla –  (54)

 Gemeindebezirk Kerkyra –  (39.674)
 Stadtbezirk Alepou –  (3.149)
 Stadtbezirk Kanali –  (4.086)
 Stadtbezirk Korfu –  (32.095)
 Gouvia –  (838)
 Kondokali –  (1.660)
 Korfu –  (24.838)
 Kyra Chrysikou –  (563)
 Lazareto –  (unbewohnte Insel)
 Pondikonisi –  (unbewohnte Insel)
 Potamos –  (3.840)
 Ptychia –  (unbewohnte Insel)
 Tembloni –  (356)
 Ortsgemeinschaft Evropouli –  (344)

 Gemeindebezirk Korissia –  (4.775)
 Stadtbezirk Argyrades –  (1.719)
 Agios Georgios –  (503)
 Argyrades –  (660)
 Marathias –  (331)
 Neochoraki –  (225)
 Stadtbezirk Perivoli –  (1.427)
 Perivoli –  (1.378)
 Potamia –  (49)
 Ortsgemeinschaft Agios Nikolaos –  (440)
 Agios Nikolaos –  (315)
 Notos –  (93)
 Roumanades –  (32)
 Ortsgemeinschaft Kouspades –  (349)
 Boukaris –  (54)
 Kouspades –  (295)
 Ortsgemeinschaft Petriti –  (693)
 Korakades –  (30)
 Petriti –  (663)
 Ortsgemeinschaft Vasilatika –  (147)

 Gemeindebezirk Lefkimmi –  (5.800)
 Stadtbezirk Lefkimmi –  (3.620)
 Kavos –  (685)
 Lefkimmi –  (2.935)
 Stadtbezirk Neochori –  (1.443)
 Dragotina –  (249)
 Kritika –  (453)
 Neochori –  (182)
 Paleochori –  (459)
 Spartera –  (100)
 Ortsgemeinschaft Ano Lefkimmi –  – Molos –  (213)
 Ortsgemeinschaft Vitalades –  (524)
 Vitalades –  (442)
 Gardenos –  (82)

 Gemeindebezirk Mathraki –  (329)
 Stadtbezirk Mathraki – 
 Diakopo –  (unbewohnte Insel)
 Diaplo –  (unbewohnte Insel)
 Mathraki –  (329)
 Platia –  (unbewohnte Insel)
 Psyllos 1 –  (unbewohnte Insel)
 Trachia –  (unbewohnte Insel)

 Gemeindebezirk Melitiei –  (5.106)
 Stadtbezirk Agios Mattheos –  (1.190)
 Agios Mattheos –  (1.088)
 Chalikounas –  (81)
 Skala –  (21)
 Stadtbezirk Chlomos –  (870)
 Agios Dimitrios –  (88)
 Chlomos –  (357)
 Linia –  (273)
 Psaras –  (152)
 Ortsgemeinschaft Ano Pavliana –  (478)
 Ano Pavliana –  (442)
 Paramonas –  (36)
 Ortsgemeinschaft Chlomatiana –  (684)
 Chlomatiana –  (347)
 Kato Spileo –  (51)
 Mesongi –  (104)
 Vranganiotika –  (182)
 Ortsgemeinschaft Kato Pavliana –  (125)
 Ortsgemeinschaft Moraitika –  (814)
 Episkopiana –  (261)
 Moraitika –  (553)
 Ortsgemeinschaft Pendati –  (262)
 Ortsgemeinschaft Strongyli – Τ (475)
 Agios Ioannis Peristeron –  (27)
 Strongyli –  (448)
 Ortsgemeinschaft Vouniatades –  (208)

 Gemeindebezirk Othoni –  (392)
 Stadtbezirk Othoni –  (392)

 Gemeindebezirk Paleokastritsa –  (4.068)
 Stadtbezirk Liapades –  (931)
 Gefyra –  (52)
 Liapades –  (879)
 Ortsgemeinschaft Alimmatades –  (199)
 Agia Anna –  (79)
 Alimmatades –  (120)
 Ortsgemeinschaft Doukades –  (721)
 Doukades –  (627)
 Papathanatika –  (94)
 Ortsgemeinschaft Gardelades –  (371)
 Ortsgemeinschaft Krini –  (292)
 Ortsgemeinschaft Lakones –  (624)
 Lakones –  (384)
 Paleokastritsa –  (240)
 Ortsgemeinschaft Makrades –  (31)
 Makrades –  (244)
 Vistonas –  (87)
 Ortsgemeinschaft Skripero –  (599)
 Felekas –  (99)
 Skripero –  (500)

 Gemeindebezirk Parelii –  (6.403)
 Stadtbezirk Sinarades –  (920)
 Aspai –  (38)
 Kondogialos –  (28)
 Sinarades –  (854)
 Ortsgemeinschaft Agios Ioannis –  (1.140)
 Agia Triada –  (192)
 Agios Ioannis –  (598)
 Kouramaditika –  (72)
 Vasilika –  (278)
 Ortsgemeinschaft Afra –  (1.098)
 Afra –  (839)
 Agios Vlasios –  (210)
 Kourkouleika –  (49)
 Ortsgemeinschaft Giannades –  (597)
 Ermones –  (32)
 Giannades –  (565)
 Ortsgemeinschaft Kanakades –  (204)
 Ortsgemeinschaft Kokkini –  (580)
 Ortsgemeinschaft Kombitsi –  (733)
 Ortsgemeinschaft Marmaro –  (174)
 Ortsgemeinschaft Pelekas –  (612)
 Avramis –  (4)
 Agios Onoufrios –  (38)
 Glyfada –  (10)
 Kloster Yperagias Theotokou Myrtidion –  (22)
 Kokkinogia –  (83)
 Pelekas –  (405)
 Plakoto –  (50)
 Ortsgemeinschaft Vatos –  (345)

 Gemeindebezirk Thinali –  (5.226)
 Stadtbezirk Nymfes –  (995)
 Nymfes –  (642)
 Platonas –  (353)
 Ortsgemeinschaft Agios Pandeleimon –  (1.207)
 Acharavi –  (1.013)
 Agios Pandeleimon –  (26)
 Fourni –  (2)
 Lazaratika –  (47)
 Priftiatika –  (36)
 Strongyli –  (64)
 Vrachleri –  (19)
 Ortsgemeinschaft Episkepsi –  (537)
 Agios Stefanos –  (205)
 Episkepsi –  (332)
 Ortsgemeinschaft Klimatia –  (289)
 Episkopi –  (8)
 Klimatia –  (229)
 Kyprianades –  (52)
 Ortsgemeinschaft Lavki –  (229)
 Agios Martinos –  (110)
 Lavki –  (59)
 Psachnia –  (43)
 Trimodi –  (17)
 Ortsgemeinschaft Loutses –  (223)
 Anapaftiria –  (46)
 Apraos –  (5)
 Loutses –  (146)
 Magarika –  (26)
 Ortsgemeinschaft Perithia –  (560)
 Agios Ilias –  (232)
 Karniaris –  (12)
 Krinias –  (16)
 Pelekito –  (126)
 Perithia –  (3)
 Perouli –  (39)
 Pithos –  (26)
 Riliatika –  (32)
 Vathy –  (17)
 Vasilika –  (20)
 Vouni –  (37)
 Ortsgemeinschaft Petalia –  (209)
 Droseri –  (24)
 Eriva –  (26)
 Perama –  (0)
 Petalia –  (121)
 Strinylas –  (38)
 Ortsgemeinschaft Sfakera –  (788)
 Roda –  (561)
 Sfakera –  (227)
 Ortsgemeinschaft Xanthates –  (189)

Einzelnachweise 

Gemeinde in der Region Ionische Inseln
Ehemalige Provinz (Griechenland)